Balteus (lateinisch ‚Einfassung‘, ‚Rand‘, ‚Gürtel‘, ‚Gurt‘) bezeichnet:

 das Schwertgehenk des römischen Soldaten, siehe Cinctorium
 den umlaufenden Rang im Theater, siehe Diazoma
 ein liturgisches Kleidungsstück, siehe Subcinctorium
 den Gürtel des jüdischen Hohenpriesters in der Vulgata
 den Tierkreis, siehe Zodiak
 den römischen Namen des Ortes Albufeira in Portugal